Schiebebalken bezeichnet

 einen seitlichen, verschiebbaren Ausleger auf Schiffen, siehe Schiebebalken (Schiffbau)
 ein spezielles Element in Computeranwendungsprogrammen, siehe Bildlaufleiste